Christendemocratische Partij (Albanië)
 Christendemocratische Partij (Australië)
 Christendemocratische Partij (Bolivia)
 Christendemocratische Partij van Chili
 Christendemocratische Partij van Cuba
 Christendemocratische Partij (El Salvador)
 Christendemocratische Partij van Honduras
 Christendemocratische Partij van Libanon
 Christen-Democratische Partij (Nederland)
 Christendemocratische Partij (Noorwegen)
 Christendemocratische Partij (Panama)
 Christendemocratische Partij (Papoea-Nieuw-Guinea)
 Christendemocratische Partij (Peru)
 Christendemocratische Partij van Quebec
 Christendemocratische Partij (Samoa)
 Sanmarinese Christendemocratische Partij
 Christendemocratische Beweging (Slowakije)
 Christendemocratische Partij van Syrië
 Christendemocratische Partij (Verenigd Koninkrijk)